Худайкулиев — узбекская фамилия.

 Известные носители
 Худайкулиев, Атадурды (1930—1994) — советский и туркменский учёный в области биологии, генетики и селекции хлопчатника, академик ВАСХНИЛ.
 Худайкулиев, Салай (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.